Serena Williams era a atual campeã e defendeu seu título com sucesso, derrotando Victoria Azarenka na final por 7–5, 6–7(6–8), 6–1.

Cabeças de chave

 'Serena Williams (Campeã)
 Victoria Azarenka (Final)
 Agnieszka Radwańska (Quarta rodada)
 Sara Errani (Segunda rodada)
 Li Na (Semifinais)
 Caroline Wozniacki (Terceira rodada)
 Petra Kvitová (Terceira rodada)
 Angelique Kerber (Quarta rodada)
 Jelena Janković (Quarta rodada)
 Roberta Vinci (Quartas de final)
 Samantha Stosur (Primeira rodada)
 Kirsten Flipkens (Primeira rodada)
 Ana Ivanovic (Quarta rodada)
 Maria Kirilenko (Terceira rodada)
 Sloane Stephens (Quarta rodada)
 Sabine Lisicki (Terceira rodada)

<ol start="17">
 Dominika Cibulková ''(Primeira rodada)
 Carla Suárez Navarro ''(Quartas de final)
 Sorana Cîrstea ''(Segunda rodada)
 Nadia Petrova ''(Primeira rodada)
 Simona Halep ''(Quarta rodada)
 Elena Vesnina ''(Segunda rodada)
 Jamie Hampton ''(Terceira rodada)
 Ekaterina Makarova ''(Quartas de final)
 Kaia Kanepi ''(Terceira rodada)
 Alizé Cornet ''(Terceira rodada)
 Svetlana Kuznetsova ''(Terceira rodada)
 Mona Barthel ''(Segunda rodada)
 Magdaléna Rybáriková ''(Primeira rodada)
 Laura Robson ''(Terceira rodada)
 Klára Zakopalová ''(Primeira rodada)
 Anastasia Pavlyuchenkova ''(Terceira rodada)

Qualicatório

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade inferior

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
 Chave de simples

S
US Open - Simples feminino